Brigitte Weigert ist der Name folgender Personen:

* Brigitte Weigert (Malerin) (1934–2007), deutsche Künstlerin und Tischtennisspielerin
 Brigitte Weigert (Ringerin), belgische Ringerin